Я́куб На́кладал (; 30 декабря 1987, Градец-Кралове) — чешский хоккеист, защитник. Воспитанник клуба «Градец-Кралове». В настоящее время выступает за команду «Пардубице».

Карьера 
Якуб Накладал начал свою профессиональную карьеру в 2006 году в составе клуба чешской Экстралиги «Пардубице», выступая до этого за его фарм-клуб, а также молодёжную команду «Млады Болеслав». В составе «Пардубице» в 2010 году Якуб стал чемпионом страны, добавив к этому звание лучшего защитника турнира. В следующем году Накладал завоевал бронзовые награды Экстралиги; всего же в составе клуба он провёл 183 матча, в которых набрал 50 (18+32) очков.

24 октября 2011 года Якуб покинул чешский клуб, а спустя неделю подписал двухлетний контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым». 2 ноября в матче против екатеринбургского «Автомобилиста» Накладал дебютировал в КХЛ, а спустя четыре дня в матче против астанинского «Барыса» он набрал своё первое результативное очко в лиге, сделав голевую передачу. 11 декабря в игре с казанским «Ак Барсом» Якуб открыл счёт заброшенным шайбам в КХЛ. Всего в своём дебютном сезоне в лиге Накладал принял участие в 38 матчах, записав на свой счёт 9 (2+7) результативных баллов.

29 мая 2012 года Якуб был обменян в московский «Спартак» на Ивана Баранку.

Международная 
В составе сборной Чехии Якуб Накладал принимал участие в чемпионате мира 2012 года, на котором он вместе с командой стал бронзовым призёром, в 10 проведённых матчах набрав 4 (0+4) очка. Также Якуб призывался под знамёна сборной для участия в этапах Еврохоккейтура в сезонах 2009/10, 2010/11 и 2011/12. Всего на счету Накладала 112 матчей за сборную, в которых он набрал 25 (3+22) очков.

Достижения 
 Чемпион Чехии 2010.
 Лучший защитник чемпионата Чехии 2010.
 Лучший показатель полезности плей-офф чемпионата Чехии 2010.
 Бронзовый призёр чемпионата Чехии 2011.
 Бронзовый призёр чемпионата мира 2012.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: на начало сезона 2017/18

1 — Переходный турнир.

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Бероунсти Медведи»
Игроки ХК «Стадион» Врхлаби
Игроки ХК «Хрудим»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Лев» Прага
Игроки ХК ТПС
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Стоктон Хит»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года